Landtagswahlkreis 74 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Melle (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Wesermarsch (2003)
 Landtagswahlkreis Oldenburg-Süd (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Jever (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Gelsenkirchen II (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Gelsenkirchen I (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Mülheim II (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Duisburg III (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Oberhausen I (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Oberhausen-Süd (1947 bis 1954)

in Sachsen:
 Wahlkreis Zwickau I (1990)